Чемпионат Европы по борьбе 1970 года прошёл с 9 по 14 июня в Берлине (ГДР).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1970
Международные спортивные соревнования в Берлине
Чемпионаты Европы в ГДР
Июнь 1970 года
Спорт в Германии в 1970 году
Чемпионаты Европы в 1970 году
Международные соревнования по борьбе в Германии
1970 год в борьбе